АВМ — многозначная аббревиатура:
 АВМ — аббревиатура от «аналоговая вычислительная машина».
 АВМ — серия типовых советских аналоговых вычислительных машин.
 АВМ — серия советских аквалангов.
 АВМ — принятое в медицине сокращение артериовенозной мальформации.